Die Football League First Division 1923/24 war die 32. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1923 und endete am 3. Mai 1924.

Huddersfield Town gewann vor dem punktgleichen Cardiff City die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Notts County und West Ham United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der FC Chelsea und der FC Middlesbrough den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leeds United und FC Bury ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Huddersfield Town 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1923/24 für Huddersfield Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Terry Frost: Huddersfield Town. A Complete Record 1910–1990. Breedon, Derby 1990, ISBN 0-907969-64-X (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1923-24 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1923 24
Fußballsaison 1923/24